

Geografia 
 Messico
 San Juan del Río – municipalità nello stato del Querétaro, Messico centrale
 San Juan del Río (Durango) – comune nello stato di Durango, Messico
 San Juan del Río (Oaxaca) – comune nello stato di Oaxaca, Messico
 Nicaragua
 San Juan del Río Coco – comune del dipartimento di Madriz, Nicaragua

Pagine correlate 
 Río San Juan
 San Juan